Vilsmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Vilsmeier (1894–1962), deutscher Chemiker
 Gerhard Vilsmeier (* 1958), deutscher Journalist
 Stefan Vilsmeier (* 1967), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Vilsmaier